Автомагистраль A8 () — автомагистраль в Германии.

Автомагистраль начинается на границе с Люксембургом, от люксембуржской дороги A13 и заканчивается на границе с Австрией около Зальцбурга, где переходит в австрийскую West Autobahn.
Также разные участки автобана является частью европейских дорог: E29, E45, E52, E60.

Автомагистраль не является непрерывной — участок который должен был проходить через Пфальцский Лес не был построен.

История 
Строительство дороги началось в 30-е годы.

Автомагистрали Германии
Транспорт Баварии
Транспорт Саара